Unter dem Titel Pesma za Evroviziju ’22 fand am 5. März 2022 der serbische Vorentscheid für den Eurovision Song Contest 2022 in Turin (Italien) statt. Konstrakta gewann mit ihrem Song In corpore sano.

Format

Konzept 
Am 25. Mai 2021 bestätigte die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Radio-Televizija Srbije (RTS) die Rückkehr eines nationalen Vorentscheides für 2022, nachdem 2021 die Gruppe Hurricane intern für den Eurovision Song Contest 2021 von RTS ausgewählt wurde. Am 15. Oktober 2021 wurde bekannt, dass der klassische Vorentscheid Beovizija nach einem Konflikt zwischen RTS und der privaten Produktionsfirma Megaton als unabhängiges Festival stattfinden soll und RTS eine eigene Vorentscheidung organisieren wird. Das genaue Format sowie der finale Titel der Vorentscheidung sollten erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Beitragswahl 
Vom 28. September 2021 bis 1. Dezember 2021 hatten Komponisten die Gelegenheit, einen Beitrag bei RTS einzureichen. Die Beiträge mussten in serbischer Sprache verfasst sein bzw. in einer der offiziellen Amtssprachen Serbiens. Auch ausländische Komponisten konnten Beiträge einreichen, unter der Voraussetzung, dass die Interpreten die serbische Staatsbürgerschaft besitzen. Nachdem alle Beiträge eingegangen sind wählt die Musikredaktion von RTS die Beiträge aus, die am Vorentscheid teilnehmen werden. RTS hält sich ebenso das Recht vor, intern einen Kandidaten zu wählen, falls die Beschränkungen im Zuge der COVID-19-Pandemie eine Organisation einer Vorentscheidung nicht ermöglichen sollten oder falls die eingereichten Beiträge nicht qualitativ genug sind.

Am 13. Dezember 2021 gab RTS bekannt, dass insgesamt 150 Lieder eingegangen sind, die die Auswahlkriterien erfüllen. Das sind 60 Lieder mehr als 2020 noch für die letzte serbische Vorentscheidung Beovizija eingereicht wurde und die größte Anzahl an eingegangenen Beiträgen seit 2013.

Teilnehmer 
Am 14. Januar präsentierte RTS die 36 Teilnehmenden des Vorentscheids. Die Lieder wurden am 8. Februar 2022 veröffentlicht. 

Am 21. Januar 2022 zog sich Stefan Zdravković vom Wettbewerb zurück, da es unangemessene Bedingungen für die Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbs gab. Die Macher seines Beitrages entschieden, dass stattdessen Tijana Dapčević mit dem Beitrag antreten soll.

Am 14. Februar 2022 zog sich Goca Tržan, die mit dem Beitrag Fitilj auftreten sollte, aufgrund von Krankheit vom Wettbewerb zurück. Sie wurde durch Chegi und Braća Bluz Band, die mit dem Beitrag Devojko Sa Plamenom U Očima antreten, ersetzt. 

Unter den Teilnehmern waren Sara Jo, die Serbien beim Eurovision Song Contest 2013 als Teil der Gruppe Moje 3 vertrat, und Tijana Dapčević, die Nordmazedonien beim Eurovision Song Contest 2014 vertrat. Die folgenden Interpreten nahmen bereits an einem Vorentscheid für Serbien teil:

Halbfinale 
Die Startreihenfolge für die beiden Halbfinales wurde am 7. Februar 2022 bekanntgegeben.

Erstes Halbfinale 
Das erste Halbfinale fand am 3. März 2022 statt. 9 Interpreten qualifizierten sich für das Finale.

 Kandidat hat sich für das Finale qualifiziert.

Zweites Halbfinale 
Das zweite Halbfinale fand am 4. März 2022 statt. 9 Interpreten qualifizierten sich für das Finale.

 Kandidat hat sich für das Finale qualifiziert.

Finale 
Das Finale fand am 5. März 2022 statt. Konstrakta gewann mit ihrem Song In corpore sano.

Siehe auch 
 Eurovision Song Contest 2022
 Serbien beim Eurovision Song Contest

Einzelnachweise 

Serbische Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest
Musikwettbewerb 2022
Veranstaltung in Belgrad